Quello che segue, è l'elenco degli aeroporti italiani per tonnellate di merci trafficate. È aggiornato a dicembre 2016. Fonte: Assaeroporti.it

Statistiche 2017 
Statistiche anno 2017, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

Statistiche 2016 
Statistiche anno 2016, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

Statistiche 2015 
Statistiche anno 2015, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e dicembre 2015 o di cui non sono disponibili i dati:
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Comiso - Sicilia
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Forlì - Emilia-Romagna
 Grosseto - Toscana 
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Perugia - Umbria
 Rimini - Emilia-Romagna
 Siena - Toscana

Statistiche 2014 
Statistiche anno 2014, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e dicembre 2014 o di cui non sono disponibili i dati:
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Comiso - Sicilia
 Crotone - Calabria
 Foggia - Puglia
 Forlì - Emilia-Romagna
 Grosseto - Toscana 
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Perugia - Umbria
 Siena - Toscana

Statistiche 2013 
Statistiche anno 2013, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e dicembre 2013 o di cui non sono disponibili i dati:
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Comiso - Sicilia
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Forlì - Emilia-Romagna
 Grosseto - Toscana 
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Perugia - Umbria
 Siena - Toscana
 Treviso - Veneto

Statistiche 2012 
Statistiche anno 2012, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e dicembre 2012 o di cui non sono disponibili i dati
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Perugia - Umbria
 Siena - Toscana

Statistiche 2011 
Statistiche anno 2011, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e dicembre 2011 o di cui non sono disponibili i dati:
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Perugia - Umbria
 Siena - Toscana

Statistiche 2010 
Statistiche anno 2010, da gennaio a dicembre.
Fonte assaeroporti.it

 Aeroporti non operati da servizi cargo tra gennaio e novembre 2010 o di cui non sono disponibili i dati:
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Siena - Toscana

Statistiche 2009 

 Aeroporti non operati da servizi cargo nel 2009 o di cui non sono disponibili i dati
 Bolzano - Trentino-Alto Adige
 Crotone - Calabria
 Cuneo - Piemonte
 Foggia - Puglia
 Lampedusa - Sicilia
 Pantelleria - Sicilia
 Parma - Emilia-Romagna
 Siena - Toscana

Note

Voci correlate 
 Aeroporti più trafficati in Europa
 Aeroporti più trafficati in Italia
 Maggiori aeroporti del mondo per traffico passeggeri internazionali

Fonte: Assaeroporti

 Aeroporti